La Hyundai Motorsport è la divisione sportiva della casa automobilistica sudcoreana Hyundai. È nota soprattutto per la partecipazione al campionato del mondo rally, nel quale ha gareggiato per la prima volta nella classe F2 nel 1998 e nel 1999, poi con la Accent WRC per competere dalla stagione 2000 al 2003, dal 2014 con la i20 WRC e dal 2017 con la i20 Coupe WRC, con la quale ha conquistato nel biennio 2019-2020 il campionato del mondo costruttori.

Il debutto nei Rally

Lo Hyundai World Rally Team ha debuttato nel 2000 al Rally di Svezia, con lo svedese Kenneth Eriksson e il britannico Alister McRae con la Hyundai Accent WRC. Gli unici punti della stagione arrivarono ad opera dello svedese nel Rally di Nuova Zelanda e nel Rally d'Australia. Le stagioni seguenti non furono ricche di risultati utili e, alla fine della stagione 2003, il team annunciò il temporaneo ritiro, fissando il rientro alla stagione 2006.

Il ritorno

Prima stagione con la i20

Il rientro, in realtà, è avvenuto molto più tardi: dopo l'annuncio al salone di Parigi 2012 di un eventuale partecipazione ad alcune prove del mondiale 2013, il rientro è avvenuto nel mondiale 2014 con la i20 WRC, stagione in cui conquista la prima vittoria nonché una doppietta con il giovane e talentuoso pilota belga Thierry Neuville e Dani Sordo in occasione del (Rally di Germania e due terzi posti nel Rally del Messico e Rally di Polonia).

La squadra chiuderà la stagione 2014 al 4º posto della classifica costruttori giocandosi comunque fino all'ultimo il secondo posto e la 6ª posizione in classifica piloti con Thierry Neuville e 10° Dani Sordo.

Stagione 2015

Dopo l'ottima annata 2014, il team ha proseguito i test per la nuova vettura 2015, ma ha iniziato la stagione mantenendo la i20 2014 con solo qualche aggiornamento.

Il team con la seconda squadra ha deciso di confermare il neozelandese Hayden Paddon e puntare sul giovane debuttante nel WRC Kevin Abbring.

La stagione si apre con risultati incoraggianti al rally di Montecarlo (4º e 6º posto) e soprattutto con il 2º posto di Thierry Neuville al rally di Svezia perso per una manciata di secondi dopo essere stato al comando a poche prove speciali dalla fine. Dopo risultati deludenti al rally del Messico, in Argentina ed in Portogallo a causa di problemi tecnici ed errori dei piloti, al rally di Sardegna Hayden Paddon resta al comando della gara fino a metà della seconda giornata, cedendo poi il comando solo al futuro campione del mondo Sébastien Ogier concludendo secondo.

Nei successivi rally di Polonia, rally di Finlandia e rally di Germania la squadra termina al 4º posto, nella prima occasione con Hayden Paddon, nella seconda con Thierry Neuville e nella terza con Daniel Sordo, mentre in Australia inizia in testa con le vittorie di speciale di Daniel Sordo, ma in classifica finale non va oltre al quinto posto conquistato da Hayden Paddon che conferma l'ottima stagione del neozelandese.

Palmarès

Campionato del mondo rally
 - 2 Campionati del mondo marche (2019, 2020)

Risultati

WRC 

* Stagione in corso

WRC-2

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Scuderie di rally
Squadre automobilistiche tedesche